Кастальский:

 Кастальский, Александр Дмитриевич (1856—1926) — русский и советский композитор, фольклорист, музыковед.
 Кастальский, Дмитрий Иванович (1820—1891) — русский богослов, протоиерей.
 Кастальский, Сергей Евгеньевич (1953—2011) — журналист, автор «Рок-энциклопедии Ровесника».

Составные фамилии 
 Кастальский-Бороздин, Александр Кириллович (в монашестве Алипий; род. 1952) — архимандрит Русской православной церкви, насельник Троице-Сергиевой лавры.

См. также 
 Кастальский ключ